1928 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать во́семь — может означать:

 1928 — натуральное число между 1927 и 1929.
 1928 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1928 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1928 год в литературе

В искусстве 
 1928 год в кино
 1928 год в театре
 1928 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1928 год в музыке

В науке 
 1928 год в науке